Gary Anderson puede referirse a:
Gary Anderson, académico estadounidense;
Gary Anderson, ciclista neozelandés.
Gary Anderson, diseñador de vehículos y comentarista de automovilismo británico.
Gary Anderson, dardero escocés.